Mierzewscy herbu Leszczyc – polski ród szlachecki
 Mierzewscy herbu Ostoja – polski ród szlachecki